Parauchenoglanis är ett släkte av fiskar. Parauchenoglanis ingår i familjen Claroteidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Parauchenoglanis